Vŭrbishka Planina kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Vrbisjka Planina, bergskedja, Burgas, 
 Kotlenska planina, bergskedja, Sliven, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar